Varde est un nom qui désigne plusieurs lieux toponymiques.

Danemark 

Varde, ville du Danemark de  habitants.

Varde (commune), communauté de communes danoises comptant  habitants.

Varde, cours d'eau danois.

France 
Pointe de la Varde promontoire situé près de Saint-Malo.

Guernesey 
La Varde, dolmen situé dans Le Clos du Valle, sur l'île Anglo-Normande de Guernesey.

Homonymie de toponyme